Mofu peut désigner :
 les Mofu, une population du Cameroun
 plusieurs langues tchadiques, dont le mofu du Nord et le mofu du Sud

Voir aussi
Mofou